Municipio de Wall puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Wall (Nueva Jersey)
 Municipio de Wall (condado de Ford, Illinois)
 Municipio de Wall (condado de Jackson, Dakota del Sur)